NTU est un sigle de 3 lettres pouvant faire référence à :
 L'université de technologie de Nanyang (Nanyang Technological University)
 L'unité de néphélométrie (Nephelometric Turbidity Unit)
 La radiodiffusion ukrainienne nationale (Natsionalna Telekompaniya Ukraïny)
Sigle de 3 caractères